Зулцхајм може бити:

 Зулцхајм (Доња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Швајнфурт.
 Зулцхајм (Рајнхесен), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Алцеј-Вормс.